Sístole cardíaca que pot ser:
 Sístole auricular
 Sístole ventricular
 Sístole (figura literària)